Вячеслав Владимирович Чеченев () — советский хоккеист (хоккей на траве), полевой игрок. Участник летних Олимпийских игр 1988 года.

Биография 
Вячеслав Чеченев родился 19 сентября 1959 года.

Играл в хоккей на траве за «Фили» из Москвы.

В 1988 году вошёл в состав сборной СССР по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Сеуле, занявшей 7-е место. Играл в поле, провёл 7 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной Аргентины.

Впоследствии работал тренером юношей в Москве.

Примечания 

Хоккеисты на траве СССР
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1988 года
Игроки КХТ «Фили»